Kanmon (cieśnina)
 Kanmon (most)

Zobacz też